Iona steht für:
 Iona (Vorname), weiblicher Vorname
 Iona (Band), britische Band
 Iona Abbey, Klosteranlage auf der Insel Iona, Schottland
 Iona Nunnery, ehemaliges Nonnenkloster auf der Insel Iona, Schottland
 Iona Community, ökumenische Gemeinschaft auf der Insel Iona, Schottland
 Iona (Schiff, 1970), britische Fähre
 Iona (Schiff, 2020), Kreuzfahrtschiff (P&O Cruises)

Inseln:
 Iona (Schottland)
 Iona Island (British Columbia), Halbinsel
 Iona Island (New York)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Iona (Florida)
 Iona (Idaho)
 Iona (Indiana)
 Iona (Minnesota)
 Iona (New Jersey)
 Iona (Oklahoma)
 Iona (Pennsylvania)
 Iona (South Dakota)
 Iona (Texas)

Orte in anderen Ländern:
 Iona (Angola)
 Iona (Victoria), Australien
 Iona (Nova Scotia), Kanada
 Iona (Neufundland und Labrador), Kanada

IONA steht für:
 IONA (Unternehmen), Softwareunternehmen

Siehe auch:
 Iona-Nationalpark in Angola
 Iona Township
 Jona, biblischer Prophet

IONA